Médaille d’honneur du travail steht für:

 eine seit 1948 bestehende staatliche Auszeichnung Frankreichs, siehe Ehrenmedaille für Arbeit (Frankreich)
 eine seit 1967 bestehende staatliche Auszeichnung Nigers, siehe Ehrenmedaille für Arbeit (Niger)